Lip, een deel van de mond of bek
Schaamlip, een deel van de vulva
kleine schaamlippen of binnenste schaamlippen (labia minora pudendi)
grote schaamlippen of buitenste schaamlippen (labia majora pudendi)
Lip (bloem), een opvallende structuur van de bloem van onder andere orchideeën
Lipje, ook lip, een uitsteeksel aan een dekseltje
Lip (horloge), een horlogemerk

Large igneous province, een vulkanische vlakte